Viking hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Programa Viking de exploración de Marte.
 Viking 1 y Viking 2, las dos sondas del Programa Viking.
 Viking (cohete), sonda de los Estados Unidos.
 Viking (satélite), primer satélite de Suecia.
 Lockheed S-3 Viking, avión estadounidense de guerra antisubmarina.

Deporte
 Viking Stadion, estadio de fútbol noruego.
 Viking Stavanger FK, equipo de fútbol noruego.

Localidades en Estados Unidos
 Viking (Minnesota)
 Viking (Wisconsin)

Música
 Viking metal, subgénero del black metal.
 Los Viking Boys, grupo de Rock and Roll mexicano.

Además
 BvS 10 - "Viking", vehículo militar blindado todoterreno.
 Viking Press, editorial estadounidense actualmente parte de Penguin Books. 
 Vikings (serie de televisión) es una serie de televisión de drama histórico creada y escrita por Michael Hirst para el canal History.
 Viking: Battle for Asgard, videojuego.
 Viking (jardinería), marca de maquinaría de jardinería.